Серге́й Некра́сов: Некрасов, Сергей Владимирович (род. 1973) — российский футболист, защитник.
 Некрасов, Сергей Михайлович (род. 1947) — российский историк, культуролог, сценарист.